

Булбоака () — село у Аненій-Нойському районі.
 Булбоака () — залізнична станція Молдовської залізниці на лінії Бендери I — Ревака.
 Булбоака () — село у Бричанському районі.

Булбоака () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Делень.